Трес Пасос има више значења:

 Трес Пасос (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Трес Пасос (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Трес Пасос (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Пасос (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику